A forrás (2006) amerikai film eredeti címe

 The Fountain (filmzene) – A forrás című filmhez készült zene
 The Fountain (stúdióalbum) – az Echo & the Bunnymen albuma
 The Fountain (képregény) – képregény a film szövegkönyvéből
 The Fountain (film) – 1934-es film
 The Fountain (magazin) – tudományos folyóirat